Алексе́й Ю́рьевич Е́син (, Коломна, СССР) — российский конькобежец, бронзовый призёр чемпионата мира в спринтерском многоборье 2015 года, мастер спорта международного класса.

Член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Ванкувере (занял 21-е место на дистанции 1500 метров и 22-е место на дистанции 1000 метров) и на Олимпиаде в Сочи. Бронзовый призёр зимней Универсиады 2009 года в Харбине на дистанции 1500 метров.

Чемпион России в командной гонке (2009).

Серебряный призёр чемпионата России на дистанции 500 метров (2010), 1000 метров (2010), 1500 метров (2007, 2008), по спринтерскому многоборью (2007), в командной гонке (2010).

Бронзовый призёр чемпионата России на дистанции 1000 метров (2008), на дистанции 1500 метров (2009, 2010), по спринтерскому многоборью (2010).

На IV этапе Кубка мира сезона 2015-2016 в Херенвене занял второе место на дистанции 500 м с результатом лишь на 0,01 секунды хуже своего личного рекорда, установленного на высокогорном катке в Солт-Лейк-Сити.

Спортивные достижения

Ссылки 
 Алексей Есин на сайте Союза конькобежцев России
 Профиль на SpeedskatingResults.com
 Результаты чемпионатов России на speedskatingresults.com

Примечания 

Конькобежцы России
Мастера спорта России международного класса
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года